Kopitar:
Anže Kopitar (* 1987), giocatore di hockey su ghiaccio sloveno
Jernej Kopitar (1780-1844), linguista e slavista sloveno
Matjaž Kopitar (* 1965), giocatore di hockey su ghiaccio sloveno